Revah, Révah oder Revach ist der Familienname folgender Personen:

 Amber Rose Revah (* 1986), britische Schauspielerin
 Israël Salvator Révah (1917–1973), französischer Romanist, Hispanist und Lusitanist
 Moshe Revach (* 1940), israelischer Mediziner 
 Uri Revach (* 1971), israelischer Journalist und Politiker 
 Ze'ev Revach (* 1940), israelischer Komiker, Schauspieler und Regisseur